Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Southbridge – miejscowość w regionie Canterbury
Miejscowości w USA:
 Southbridge – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 Southbridge (ang. Southbridge Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester